Bieber kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Bieber (Kinzig) – vattendrag i  Hessen, 
 Bieber (Rodau) – vattendrag i  Hessen,

USA 

 Bieber, Kalifornien – ort, Kalifornien, Lassen County,